Jaume Font Barceló (Sa Pobla, 1961), polític mallorquí, militant de la Lliga Regionalista Balear
 Jaume Font i Monteros (Porreres, 1856- Palma, 1933), metge i polític mallorquí